Патті Фендік була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Окамото Куміко виграла титул, перемігши у фіналі Елізабет Смайлі з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Енн Мінтер (півфінал)
  Белінда Кордвелл (півфінал)
  Енн Генрікссон (2-ге коло)
  Сандра Вассерман (чвертьфінал)
  Іноуе Ецуко (чвертьфінал)
  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
  Монік Джейвер (2-ге коло)
  Луїс Аллен (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Suntory Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Draw 

1989
Одиночний розряд